Влади́мир Павле́нко:

 Павленко, Владимир Антонович (1917—1997) — советский и российский учёный-приборостроитель, член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда.
 
 Павленко, Владимир Владимирович (род. 1946) — советский и украинский архитектор.
 Павленко, Владимир Иванович (род. 1953) — советский и российский футбольный тренер.
 Павленко, Владимир Ильич (род. 1943) — скульптор.
 Павленко, Владимир Петрович (род. 1960) — украинский государственный служащий.
 Павленко, Владимир Якимович (1925—2012) — советский машинист, Герой Социалистического Труда.